El municipio de Richmond (en inglés: Richmond Township) es un municipio ubicado en el condado de Marquette en el estado estadounidense de Míchigan. En el año 2010 tenía una población de 882 habitantes y una densidad poblacional de 5,91 personas por km².

Geografía 
El municipio de Richmond se encuentra ubicado en las coordenadas . Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el municipio tiene una superficie total de 149.22 km², de la cual 143,93 km² corresponden a tierra firme y (3,55 %) 5,29 km² es agua.

Demografía 
Según el censo de 2010, había 882 personas residiendo en el municipio de Richmond. La densidad de población era de 5,91 hab./km². De los 882 habitantes, el municipio de Richmond estaba compuesto por el 95,92 % blancos, el 0,11 % eran afroamericanos, el 2,04 % eran amerindios, el 0,23 % eran asiáticos, el 0,23 % eran de otras razas y el 1,47 % eran de una mezcla de razas. Del total de la población el 1,02 % eran hispanos o latinos de cualquier raza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Míchigan
Localidades del condado de Marquette (Míchigan)